Брандва́хта (нем. brand — огонь, нем. wacht — караул; голландс. brandwacht — сторожевой корабль) — многозначный термин.

 Брандвахта ( — огонь,  — караул) — корабль, несущий сторожевую службу у входа в гавань или порт.
 Брандвахта — несамоходное судно с жилыми помещениями, предназначенное для временного или постоянного размещения геологических партий, экипажей земснарядов, работников плавучих доков и мастерских, для проживания экипажей судов в межнавигационный или ремонтный период.
 Брандвахта — наблюдательный пост, выше моста по течению реки, снабженный принадлежностями для перехватывания плывущих предметов, угрожающих мосту.
 Брандвахта — пост на берегу или на судне для наблюдения за пожарной безопасностью в районе порта.

Топоним 
 Брандвахта — остров в Кольском заливе.
 Брандвахта — остров в архипелаге Норденшельда.

Примечания